Paralia kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Paralía (ort i Grekland, Västra Grekland), Nomós Achaḯas, 
 Paralía (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Pierías, 

Robotskapade Greklandförgreningar